Dumbrăvița – gmina w Rumunii, w okręgu Braszów
 Dumbrăvița – wieś w Rumunii, w okręgu Braszów, w gminie Dumbrăvița

 Dumbrăvița – wieś w Rumunii, w okręgu Alba, w gminie Ceru-Băcăinți
 Dumbrăvița – wieś w Rumunii, w okręgu Bihor, w gminie Holod
 Dumbrăvița – wieś w Rumunii, w okręgu Suczawa, w gminie Vadu Moldovei

 Zobacz też
 Dumbrăvița de Codru – wieś w Rumunii, w okręgu Bihor, w gminie Șoimi